Список радіостанцій у Швеції — перелік радіо-мереж і станцій в Швеції та в інших країнах, виключно або частково на шведській мові.

Sveriges Radio

Національна сіть 
 SR P1 — обговорення та новини
 SR P2 — класична музика
 SR P3 CHR музика
 SR P4 місцеві новини

Інші канали

Приватні

Комерційне радіо

Сіті 
 Rix FM (MTG)
 Mix Megapol (SBS)
 Lugna Favoriter (MTG)
 NRJ (MTG)
 The Voice (SBS)

Локальний розподіл 

Належить — MTG:
 Bandit Rock 106-3 (Стокгольм)
 Bandit Rock 104-8 (Гетеборг)
 Star FM 101,9 (Стокгольм)

Належить — SBS:
 Rockklassiker (Стокгольм)
 Mix Megapol Borås (Бурос)
 Mix Megapol Göteborg (Гетеборг)
 Mix Megapol Malmö (Мальме)
 Radio 107,5 (Стокгольм)
 Vinyl 107 (Стокгольм)

Належить — іншим:
 East FM (Норрчепінг)
 Favorit 103.9 (Седертельє)
 Radio Guld (Сундсвалль)

</div>

Радіо спільнота 

Некомерційне ліцензійне громадське радіо ().
 Radio Boden 98,2 MHz (мегагерц — МГц)
 Burlöv Lomma närradio Radio 92 MHz
 Radio Eskilstuna 92,7 MHz
 Falkenberg Radio WakeUp 105,1 MHz
 Radio Falköping 90,8 MHz
 Radio Gagnef 105,9 & 107,7 MHz
 Göteborgs Närradioförening 94,9, 102,6 & 103,1 MHz
 Götene Radio Kinnekulle 102,6 MHz
 Hallstahammar-Surahammar Hallsta-Sura närradio 103,7 MHz
 Halmstad närradio 88,6 MHz
 Heby Närradio
 Helsingborgs Närradio 99,2 MHz
 Håbo Närradio
 Höganäs närradio 104,9 MHz
 Radio Högsby 90,9
 Jönköping Radio Vättervåg 98,5 MHz
 Karlstad Kunskapsradion 92,2 MHz (Torsby 89,0, Sunne 92,0)
 Radio Krokom 101,0 MHz
 Kungsbacka närradioförening 95,2 MHz
 Radio Lidingö 97,8 MHz
 Linköpings Närradio 95,5 MHz
 Radio Lidköping
 Radio Ljungby 95,8 MHz
 Radio Ljusdal 89,2, 98,7 & 101,5 MHz
 Lund Radio AF — Studentradion
 Malmökanalen Malmö Närradioförening 89,2 & 90,2 MHz
 Radio Mariestad 92,4 MHz
 Radio Mullsjö 95,6 MHz
 Radio Mölndal 90,7 MHz
 Radio Nacka 99,9 MHz
 Radio Norrköping 89,0 MHz
 Norrtälje Radio Roslagen 107,8 MHz
 Radio Nybro 89,9 & 98,1 MHz
 Nässjö Höglandets Närradioförening Radio P5 103,9 MHz
 Orsa Närradio 91,3 & 107,2 MHz
 Partille Radio 88 MHz
 Piteå Pite FM Studentradion 92,8 MHz
 Radio Sala
 Radio Skövde 90,4 MHz
 Radio Sollefteå 96,1 99,8 och 106,8 MHz
 Stockholm Närradio Hägersten 88 & 95,3 MHz, samt 101,1 (Radio Sydost)
 Stockholm Radio Sydväst Bredäng 88,9 MHz
 Stockholm Järva och Västerorts närradioförening Spånga och Vällingby 90,5 & 91,1 MHz
 Svalöv Närradio CMR 105,5 MHz
 Sunne och Torsby Radio Fryksdalen 100,6 & 104,1 MHz
 Svenstavik Radio Berg (Jämtland)
 Radio Söderhamn 89,7 MHz
 Radio Tidaholm 101,6 MHz
 Radio Trollhättan 90,6 MHz
 Uppsala Studentradion 98,9 MHz
 Radio Vara
 Västerås Närradio 93,7 MHz
 Värnamo Närradioförening
 Radio Örnsköldsvik
 Örebro Närradio 95,3 MHz

</div>

Радіомовні станції шведською за межами Швеції

Державні станції технічного обслуговування (Фінляндія) 
 FSR Mixkanalen (Yleisradio)
 FSR Plus (Yleisradio)
 Radio Finland (Yleisradio)
 YLE Radio Extrem (Yleisradio)
 YLE Radio Vega (Yleisradio)

Інтернет 
 Radioseven, танцювальна музика

Див. також 
 Культура Швеції
 Телебачення Швеції

Посилання 
 Teracom — Terrestrial Broadcast Operator  

Радіостанції Швеції
р